Taytay kan avse:

 Taytay, Palawan – en kommun på Filippinerna
 Taytay, Rizal – en ort i Filippinerna som ligger i provinsen Riza